Исса — имя собственное.

Персоналии 
 Исса, Абдуллахи (1922—1988) — первый премьер-министр Сомали с 1956 по 1960 год.
 Исса, Кобаяси (1763—1828) — японский поэт-хайдзин.
 Исса, Пьер (род. 1975) — южноафриканский футболист, защитник.
 Иса, Исса — в исламе — пророк Иса бин Мариам, соответствующий христианскому Иисусу Христу.
 Исса — в древнегреческой мифологии дочь царя Лесбоса Макарея.

Топонимы 
 Исса — посёлок в Пензенской области, административный центр Иссинского района
 Исса — населённый пункт в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Исса — небольшой городок на границе Киликии и Сирии, близ которого в 333 до н. э. произошла битва при Иссе.
 Исса — колония на месте города Вис в Хорватии.

Реки 
 Исса — река в Псковской области, приток реки Великая.
 Исса — река в Пензенской области и Мордовии, приток реки Мокша.
 Исса — река в Белоруссии, приток реки Щара.

Прочее 
 Исса — народ в Джибути.
 ИССА (ISSA) — Международная ассоциация парусных школ. Английская система обучения и сертификации яхтсменов.

Персоналии 
 Абдулла Исса (род. 1964) — палестинский поэт, журналист, политолог, продюсер, обладатель ряда литературных наград.

См. также 
 Иса